Чеки Карјо (; ) је француски глумац турског порекла, рођен 4. октобра 1953. године у Истанбулу.

Филмографија 

|-
| 1983. || Маргиналац || Le Marginal || Франсис, Жорданов друг ||
|-
| 1995. || Златно око || Golden Eye ||Дмитриј Мишкин ||
|-
| 1995. || Лоши момци || Bad Boys ||Фуше || 
|-
| 1997. || Доберман || Le Dobermann ||Кристини || 
|-
| 2000. || Патриота || The Patriot ||Жан Вилнев || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1953.
Француски глумци
Глумци у филмовима о Џејмсу Бонду